О Багое отравителе см Багой (евнух-правитель).

Багой () — персидский юноша-евнух, ставший любимцем и, по некоторым данным, любовником Александра Великого. О том, что Багой был близок к царю, сообщали также Плутарх и Курций. Однако в источниках, современных Александру, его имя упоминается только однажды, Афиней цитирует Дикеарха, современника Александра:До безумия любил Мальчиков и царь Александр. Дикеарх в книге "Об Илионских жертвоприношениях" [FHG.II.241] рассказывает об одном [b] случае, когда он был настолько покорен евнухом Багоем, что на виду у полного театра запрокинул и целовал его; и даже после громогласных криков и аплодисментов публики повторил это еще раз. А Каристий пишет в "Исторических записках" [FHG.IV.357]: "У халкидянина Харона был красивый мальчик, которого он очень любил. Но когда Александр на попойке у Кратера похвалил этого мальчика, то Харон велел ему в ответ поцеловать царя. "Ни за что! - воскликнул Александр. - Мне от этого будет [c] меньше радости, чем тебе горя". Ибо царь, хоть и был влюбчив, но умел и сдерживать себя ради чести и пристойности. Так, захвативши в плен дочерей царя Дария и жену его, замечательной красоты, он не только ее не тронул, но и ничем не дал им почувствовать себя пленницами, распорядившись, чтобы в отношении них все исполнялось по-прежнему, словно Дарий еще царь. Когда Дарий узнал об этом, он простер руки к солнцу, и взмолился, чтобы царем над персами был или он или Александр". Дикеарх не сопровождал Александра в его походах, большую часть жизни провел в Спарте, и свои записи об Александре, написанные уже после его смерти, мог основывать только на свидетельствах из вторых рук. Данный труд Дикеарха сохранился лишь частично в цитатах у более поздних авторов.

Согласно Курцию, Александр Македонский получил Багоя от персидского вельможи Набарзана среди подарков, преподнесенных Александру после убийства Дария III Кодомана его приближенными: «Набарзан, получив обещание безопасности, встретил его с обильными дарами. Среди них был Багой, юноша-евнух в расцвете юности и красоты, которого любил Дарий, вскоре полюбил его и Александр». 

Имя некоего Багоя, сына Фарнуха, упоминается у Арриана в списке триерархов . Неизвестно, тот же это Багой, или нет — данное имя было достаточно распространено в Персии. Стоит заметить, что триерархия предполагала значительные личные расходы и была обязанностью лишь наиболее состоятельных и уважаемых граждан, так как напрямую зависела от их достатка. Мог ли такое позволить себе раб-танцовщик, описанный у Курция, предположить невозможно. 

В резко отрицательном ключе Багой описан у Курция в эпизоде с казнью Орксина, сатрапа Персии:Затем он прибыл в Персагаду. Это персидская область, сатрапом которой был Орсин (Орксин), выдающийся среди всех варваров знатностью и богатством. (23) Он вел свой род от древнего персидского царя Кира; богатство его было унаследовано им от предков, а затем приумножено за время обладания властью. (24) Он вышел навстречу царю со всякого рода дарами, чтобы раздать их не только самому царю, но и его друзьям. За ним следовали табуны объезженных лошадей, колесницы, украшенные золотом и серебром, несли дорогую посуду, драгоценные камни, тяжелые золотые сосуды, пурпурные одежды и 4 тысячи талантов чеканного серебра. (25) Однако такое радушие варвара послужило причиной его смерти. Дело в том, что, одарив всех друзей царя превыше их собственных желаний, он не оказал никакой почести евнуху Багою, который своей развратностью привязал к себе Александра. (26) Осведомленный некоторыми, насколько Багой любезен Александру, Орсин ответил, что он угождает друзьям Александра, а не его любовникам и что не в обычае персов почитать мужчин, пороком уподобившихся женщинам. (27) Услыхав это, евнух обратил свое влияние, добытое лестью и позором, против человека знатнейшего и невинного. Людей такого же рода, продажных и преданных ему, он научил ложным обвинениям, чтобы они сделали донос, когда он прикажет. (28) Между тем ежедневно, оставаясь наедине с Александром, он нашептывал доверчивому царю на Орсина, скрывая причину своего раздражения, чтобы больше весу придать своим обвинениям. (29) Еще не было подозрений против Орсина, но тот уже потерял свое влияние. Обвинение против него подготовлялось тайно, и он не знал о скрытой опасности, а презренный любовник, не забывая о клевете даже в момент страстных и постыдных переживаний, всякий раз, как возбуждал в царе страсть к себе, возводил на Орсина обвинение то в жадности, то даже в измене.

... Этими словами евнух возбудил гнев царя, тем более что на помощь ему пришли подученные им люди. Уши царя прожужжали ложными наветами, с одной стороны, Багой, с другой - его помощники. (37) Прежде чем у Орсина возникло подозрение, что его в чем-то обвиняют, он был взят в оковы. Не довольствуясь казнью невинного, евнух убил его собственной рукой. При этом Орсин воскликнул: "Слыхал я, что когда-то Азией управляли женщины, но что ею управляет кастрат - это неслыханное дело".

(38) Таков был конец одного из знатнейших персов, не только невинного, но в высшей степени преданного царю Александру. 
В изложении Арриана евнух не упоминается, Орсина повесили за грабёж храмов и гробниц. 

О судьбе евнуха после смерти Александра ничего не известно.

См. также 
 Сподвижники Александра Великого

 В художественной литературе
 Главный герой романа Мэри Рено «Персидский мальчик»

Примечания

Ссылки 
 Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. — М.: Издательство МГУ, 1993

Персоналии по алфавиту
Евнухи
Держава Ахеменидов
Фавориты Александра Македонского